Hendrickson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hendrickson Township (Minnesota)
 Hendrickson Township (North Dakota)